Gregory ou Greg Clark sont des noms pouvant désigner:

Écrivain et académicien 
  (1892-1977), vétéran et journaliste canadien
  (né en 1936), diplomate et auteur britanno-australien
  (né en 1950), professeur de rhétorique américain
  (né en 1957), professeur d'économie américain
  (né en 1962), urbaniste et auteur britannique

Homme politique 
  (1947-2012), homme politique américain du Vermont
 Greg Clark (né en 1967), homme politique britannique
  (né en 1971), homme politique canadien de l'Alberta

Sports 
  (né en 1965), joueur américain de football américain
  (né en 1972), joueur américain de football américain

Voir aussi 
  (né en 1957), homme d'affaires sportives britannique
 

Homonymie de personnes